Правдива історія — повість Лукіана
 Правдива історія — американський драматичний трилер 2015 року
 Правдива історія про Червоні вітрила — фільм-мелодрама режисера Олександра Стеколенка
 Правдива історія завоювання Нової Іспанії — автобіографічна хроніка Берналя Діаса дель Кастільйо
 Війна світів — правдива історія — науково-фантастичний фільм жахів режисера Тімоті Гайнса
 Життя цього хлопця. Правдива історія — екранізація напівавтобіографічної книги Тобіаса Вульфа
 Правдива історія (мінісеріал) — драмедійний 7-серійний телефільм 2021 року